Masriera steht für:
 Francesc Masriera (1842–1902), katalanischer Maler und Goldschmied
 Josep Masriera (1841–1912), katalanischer Maler und Goldschmied